Corendon Airlines () — турецкая авиакомпания, расположенная в Анталье. Выполняет как регулярные, так и чартерные рейсы.

История 
Авиакомпания начала свою деятельность в 2004 году, первые полеты стартовали в апреле 2005 года. Является частью Corendon Airlines Group, куда также входят нидерландская компания Corendon Dutch Airlines (основана в 2011) и мальтийская Corendon Airlines Europe (основана в 2017).

Флот 
В апреле 2022 года флот авиакомпании Corendon Airlines состоит из 32 самолетов, средний возраст которых 13,0 лет:

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Авиакомпании Турции